Пишт може бити:

 Пишт (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Пишт (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република